Brunow (Mecklenburg-Voor-Pommeren), Duitsland
Brunów (powiat Lwówecki), voorheen Braunau, Polen